Klokspijs (legering), een legering waarvan klokken worden gegoten (klokkenbrons)
Klokspijs (gerecht), de naam van een lekkernij